Лампа се може односити на:
  Карабитна лампа
 Петролејска лампа
 Гас лампа 
  Дејвијева  лампа
 Електрична лампа 
 Стона лампа
 Батеријска лампа
  Лет лампа
  Аладинова лампа -бајка

Види још 

 Фењер